Накатані () — японське прізвище.
Відомі носії
 Накатані Масайосі (1989) — японський професійний боксер.
 Накатані Такехіде (1941) — японський дзюдоїст, олімпійський чемпіон 1964 року.

Японські прізвища